Жоффруа I (Гозфред I;  или ; умер после 987) — виконт Шатодёна в 956—986 годах, родоначальник Шатоденского дома, а также рода Гатине-Анжу.

Биография

Происхождение 
В исторических источниках его происхождение не указывается, однако на основании ономастических данных историк Кристиан Сеттипани связал происхождение Госфреда с Роргонидами, бывшими графами Мэна. По мнению Сеттипани отцом Жоффруа мог быть упоминаемый в 940-х годах виконт Шартра Гозфред.

Правление 
О Жоффруа известно не очень много. Он был сторонником графа Блуа Тибо Мошенника, который захватил в 956 году Шартр и Шатоден. Для управления Шатоденом он назначил виконтом Жоффруа. Последний раз в документах он упомянут в 986 году. Вероятно, Жоффруа умер вскоре после 987 года. Наследовал ему Гуго I.

Брак и дети 
Жена: Хильдегарда, возможно дочь Эрве I, сеньора де Мортань-о-Перш. Вероятно сыновьями Жоффруа были:
 Гуго I (ум. в 1023), виконт де Шатоден в 989—1003 годах, архиепископ Тура в 1003—1023 годах
 Фулькуа (Фулькуиш) (ум. до 1003), сеньор де Мортань-о-Перш и де Ножан; жена: Мелизанда, вероятно дочь Ротру I, сеньора де Ножан
 Адало, сеньор де Шато-Шинон

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Правители Европы X века
Умершие в 980-е годы
Виконты Шатодёна
Шатодёнский дом